Уклеин — русская фамилия.

Известные носители:
 Уклеин, Алексей Владимирович (род. 1964) — известный деятель авторской песни: архивист, видео-(кино-) оператор, исследователь творчества, литературный издатель, организатор концертов и фестивалей, режиссёр концертов.
 Уклеин, Владимир Николаевич (1898—1986) — российский и европейский архитектор, инженер-проектировщик, историк архитектуры Тулы и Тульской области, краевед, писатель. Участник Галлиполийского сидения, член Общества Галлиполийцев.
 Уклеин, Иван Иванович (1794—1852) — русский купец, один из строителей Вознесенского собора в Ельце, автор краеведческих записок. Его именем в Ельце названа улица — Улица Ивана Уклеина (см. Список улиц Ельца). 
 Уклеин, Митрофан Егорович (род. 1899, с. Уварово) — боец РККА. Пропал без вести 16 июля 1943 в Курской области.
 Уклеин, Семён Матвеевич (1733, с. Уварово — 1809, там же) — один из видных деятелей христианского религиозного движения молокан.

Примечания